Byrd steht für:
 Byrd (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Byrd, weiblicher Skinhead
 The Byrds, US-amerikanische Rockband
 Byrd Amendment, US-amerikanisches Importgesetz
 Byrd Antarctic Expedition, Antarktis-Expedition (1928 bis 1930)

Byrd ist der Name folgender 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Byrd (Florida)
 Byrd (Mississippi)
 Byrd (South Carolina)
 Byrd (Texas)
 Byrd Mill, Virginia

geografischer Objekte:
 Byrdbreen, Gletscher im Königin-Maud-Land, Antarktika
 Byrd-Canyon, Tiefseegraben in der Antarktis
 Byrd-Firnfeld, großes Firnfeld am Kopfende des Byrd-Gletschers im Transantarktischen Gebirge
 Byrd Head, Landspitze an der Küste des Mac-Robertson-Lands, Antarktika
 Kap Byrd an der Küste der Charcot-Insel, Antarktis
 Mount Byrd, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika

astronomischer Objekte:
 Byrd (Mondkrater), Mondkrater
 (3505) Byrd, nach Deborah Byrd benannter Asteroid

im NRHP gelistete Objekte:
 Byrd Presbyterian Church, in Goochland, Virginia, ID-Nr. 00001438
 Byrd Theatre, in Richmond, Virginia, ID-Nr. 79003289
 Byrd’s AME Church, in Clayton, Delaware, ID-Nr. 82001023

Siehe auch:
 Bird
 Burd